Саудовская Про-Лига 2000/2001 () — 
25-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 2 ноября 2000 года и завершился 9 мая 2001 года.

Клубы

Турнирная таблица

Календарь

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

2000/2001
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2000 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001